Miejscowości w USA:
 Culloden – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Monroe
 Culloden – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Cabell
 Culloden Moor – wrzosowisko w Szkocji, miejsce bitwy w 1746.